Sint-Paulinuskerk (Trier)
 Sint-Paulinuskerk (Welling)